Gårdsjön (Gårdsjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårdsjön (Glimåkra socken, Skåne), sjö i Östra Göinge kommun,  (21 ha)
Gårdsjön (Röke socken, Skåne, 624149-135505), sjö i Hässleholms kommun,  (6,99 ha)
Gårdsjön (Röke socken, Skåne, 624209-135883), sjö i Hässleholms kommun,  (21,8 ha)
Gårdsjön (Vittsjö socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (18,8 ha)
Gårdsjön (Örkelljunga socken, Skåne, 624778-134886), sjö i Örkelljunga kommun,  (9,46 ha)
Gårdsjön (Örkelljunga socken, Skåne, 625027-135160), sjö i Örkelljunga kommun,  (11,2 ha)
Gårdsjön (Örkeneds socken, Skåne), sjö i Osby kommun,  (11,2 ha)
Gårdsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (4,76 ha)
Gårdsjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Gårdsjön (Almundsryds socken, Småland, 625455-143532), sjö i Tingsryds kommun,  (9,58 ha)
Gårdsjön (Almundsryds socken, Småland, 625559-143444), sjö i Tingsryds kommun, 
Gårdsjön (Aneboda socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (13,4 ha)
Gårdsjön (Asa socken, Småland, 633869-143203), sjö i Växjö kommun,  (13,3 ha)
Gårdsjön (Asa socken, Småland, 633951-143073), sjö i Växjö kommun, 
Gårdsjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (4,86 ha)
Gårdsjön (Bottnaryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (15,3 ha)
Gårdsjön (Hamneda socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Gårdsjön (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (6,51 ha)
Gårdsjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (11,3 ha)
Gårdsjön (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun, 
Gårdsjön (Hova socken, Västergötland), sjö i Gullspångs kommun och Laxå kommun,  (66,1 ha)
Gårdsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,07 ha)
Gårdsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Gårdsjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Gårdsjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (10,8 ha)
Ingärdebo Gårdsjö, sjö i Svenljunga kommun,  (16,2 ha)
Gårdsjön (Häradshammars socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (9,82 ha)
Gårdsjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (9,57 ha)
Gårdsjön, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (31,3 ha)
Gårdsjö, Dalsland, sjö i Munkedals kommun,  (6,54 ha)
Gårdsjön (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Gårdsjön (Flens socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (69,9 ha)
Gårdsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (20,2 ha)
Gårdsjön (Hallsbergs socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Gårdsjön (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (20,9 ha)
Stora Gårdsjön, sjö i Örebro kommun,  (57 ha)
Gårdsjön (Gillberga socken, Värmland, 657991-133363), sjö i Säffle kommun,  (54,5 ha)
Gårdsjön (Gillberga socken, Värmland, 658741-132164), sjö i Säffle kommun,  (37,5 ha)
Gårdsjön (Östra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,98 km²)
Västra Gårdsjön, sjö i Torsby kommun,  (74,4 ha)
Östra Gårdsjön, sjö i Torsby kommun,  (53,1 ha)
Gårdsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (21,6 ha)
Norr-Gårdsjön, sjö i Avesta kommun,  (14,5 ha)
Sör-Gårdsjön, sjö i Avesta kommun,  (7,26 ha)
Gårdsjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun och Sandvikens kommun,  (41,1 ha)
Gårdsjön (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (78,6 ha)
Gårdsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (44,4 ha)
Gårdsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (76,5 ha)
Gårdsjön (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (58 ha)
Gårdsjön (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (33,4 ha)
Gårdsjön (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (43,7 ha)
Gårdsjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11,1 ha)

Se även
Gårdsjö, småort i Hova socken i Gullspångs kommun., 
Gårsjön
Gårdssjön
Gårdasjön, sjö i Marks kommun, 
Gärdsjön
Gardsjön,  sjö i Storumans kommun,  (9,82 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn